Il singolare del torneo di tennis ATP Lussemburgo 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Ivan Lendl (campione)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (finale)

 Sandy Mayer (primo turno)
 Stefan Edberg (primo turno)
 Gene Mayer (semifinali)
 Tim Mayotte (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Lussemburgo 1984